Гејнс има више значења:
 Округ Гејнс (Тексас)
 Гејнс (Мичиген)